Stráž può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Stráž, comune mercato del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň
Stráž, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň
Stráž nad Nežárkou, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Stráž nad Nisou, comune del distretto di Liberec, nella regione di Liberec
Stráž nad Ohří, comune del distretto di Karlovy Vary, nella regione di Karlovy Vary
Stráž pod Ralskem, città del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec